Alfonso Fors Ferro nació en La Habana, Cuba, en el año 1955. Deja su tierra natal a la edad de 5 años y radica otros cinco en los Estados Unidos, antes de llegar a México en 1966, a la ciudad de Guadalajara.  Alfonso grabó la voz en el disco La Racha de Cuca en 1995 para el sello Culebra de BMG. Actualmente Alfonso Fors reside entre México e Inglaterra.

Discografía

Con Huachinango 
Huachinago, 1990

Con Cuca 
La Racha, 1995

Con Pitbull 
Pitbull, 1997

Con Tata 
Tata, 2001 

Fors,Alfonso
Fors,Alfonso
Nacidos en La Habana

Bosshole 2003, An introduction to the new boss ". quetzasound Inc. UK

Bosshole II,2005  "life´s not easier with the mouth shut" UK  .

FORS, 2003, "glow"...2004, bucket.........2007, Pa´lante......y muchos más......